Blahodatne (oblast de Volhynie)
 Blahodatne (raïon de Donetsk), dans l'oblast de Donetsk
 Blahodatne (raïon de Volnovakha), dans l'oblast de Donetsk
 Blahodatne (Raïon de Bakhmout), dans l'oblast de Donetsk